Saint-Martin-du-Bois ist der Name zweier französischer Orte:
 Saint-Martin-du-Bois (Gironde), Gemeinde im Département Gironde
 Saint-Martin-du-Bois (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire